Molekulska formula -{C12H16O}- se može odnositi na:
 trans-2-Fenil-1-cikloheksanol
 Oudenon